Truro (Cornualla), ciutat britànica, capital de Cornualla.
 Truro (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Truro (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.